Rodzina Addamsów – fikcyjna rodzina, której członkowie są bohaterami licznych filmów, seriali i komiksów.

Filmy i seriale 
 Rodzina Addamsów – serial aktorski z lat 1964–1966
 Rodzina Addamsów – film z 1991 roku
 Rodzina Addamsów – serial animowany z lat 1992–1993
 Rodzina Addamsów – film z 2019 roku

Musical 
 Rodzina Addamsów – musical z 2010 roku

Inne 
 Rodzina Addamsów – gra komputerowa z 1992 roku
 Rodzina Addamsów – pinball z 1992 roku